Scepticisme peut désigner :
 scepticisme philosophique, critique de la prétention à la vérité ;
 scepticisme scientifique, mouvement scientifique critiquant les pseudo-sciences ;
 scepticisme moral, une pensée qui s'oppose à l'idée qu'il existe des vérités morales objectives connaissables.